М-85 может обозначать:
 М-85 (двигатель) — советский авиационный двигатель 1930-х годов.
 М-85 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка»